Леппер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леппер, Анджей Збигнев (1954—2011) — польский политик, лидер партии Самооборона Республики Польша.
 Леппер, Карстен (род. 1975) — немецкий актёр.